Brooklyn, um condado do estado de Nova Iorque
 Brooklyn (filme)
 Brooklyn (livro)
 Brooklyn (Illinois)
 Brooklyn (Indiana)
 Brooklyn (Iowa)
 Brooklyn (Michigan)
 Brooklyn (Ohio)
 Brooklyn (Wisconsin)
 Brooklyn (condado de Coffee)
 Brooklyn (condado de Conecuh)
 Brooklyn (condado de Cullman)

Ver também
 Brooklin (bairro de São Paulo)

Brooklyn